Bay Hammock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bay Hammock (Georgia)
 Bay Hammock (North Carolina)